En Pologne, Moszczanka peut faire référence à :

 Moszczanka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Moszczanka, un village de la voïvodie de Lublin,
 Moszczanka, un village de la voïvodie d'Opole.